Пасажирські автомобілі Fiat:

1899–1929
 1899–1900 Fiat 4 HP (3 ½ CV)
 1900–01 Fiat 6 HP
 1901–02 Fiat 8 HP
 1901 Fiat 10 HP
 1901–02 Fiat 12 HP
 1903–05 Fiat 24-32 HP
 1903–06 Fiat 16-20 HP
 1903–06 Fiat 16-24 HP
 1903–06 Fiat 60 HP
 1905–08 Fiat Brevetti
 1907–08 Fiat 28-40 HP
 1908–09 Fiat 35-45 HP
 1908–10 Fiat 20-30 HP
 1908–10 Fiat 1 Fiacre
 1908–10 Fiat 50 HP
 1909–12 Fiat Brevetti tipo 2 або 15-25 HP
 1910–12 Fiat Tipo 1 або 12-15 HP
 1910–12 Fiat Tipo 2 або 15-20 HP
 1910–12 Fiat Tipo 3 або 20-30 HP
 1910–18 Fiat Tipo 4 або 30-45 HP
 1910–16 Fiat Tipo 5 або 50-60 HP
 1910–14 Fiat Tipo 6 або 30-45 HP
 1912–15 Fiat Zero або 12-15 HP
 1912–15 Fiat Tipo 1 A або 12-15 HP
 1912–20 Fiat Tipo 2 B або 15-20 HP
 1912–21 Fiat Tipo 3 A
 1912–15 Fiat Tipo 3 Ter
 1915–20 Fiat 70
 1919–26 Fiat 501
 1919–25 Fiat 505
 1919–25 Fiat 510
 1920–25 Fiat 510 S
 1920–22 Fiat 1T Taxi
 1921–22 Fiat 520 "Superfiat"
 1921–26 Fiat 501 S
 1921–26 Fiat 501 SS
 1922–27 Fiat 519
 1922–24 Fiat 519 S
 1923 Fiat 501 C
 1923–26 Fiat 502
 1925–29 Fiat 509
 1925–28 Fiat 509 S
 1926–27 Fiat 503
 1926–27 Fiat 507
 1926–28 Fiat 512
 1927–29 Fiat 520
 1928–30 Fiat 520 T
 1928–31 Fiat 521
 1928–29 Fiat 525
 1929–31 Fiat 525 N
 1929–31 Fiat 525 S
 1929–31 Fiat 525 SS
 1929–32 Fiat 514
 1929–32 Fiat 514 S

1930–1939
1931 Fiat 522
1931 Fiat 524
1932 Fiat 508 Balilla
1933 Fiat 518
1933 Fiat 518 Ardita
1934 Fiat 527
1934 Fiat 508 S
1936 Fiat 1500
1937 Fiat 100-12
1937 Fiat 508 C Balilla 1100
1937 Fiat 500 "Topolino"
1938 Fiat 2800
1939 Fiat 250

1948–1965

1948 Fiat 1100 S Coupé
1948 Fiat 500
1949 Fiat 1500 E
1950 Fiat 1400
1952 Fiat 1900
1952 Fiat 8V
1953 Fiat 1100/103
1954 Fiat 1900 Diesel
1955 Fiat 1100 TV Spider
1955 Fiat 600
1955 Fiat 600 Multipla
1956 Fiat 600 D Multipla
1957 Fiat 1200 Spyder
1959 Fiat 1100
1959 Fiat 1200 Spyder
1959 Fiat 1400 B
1959 Fiat 1500 S
1959 Fiat 1800
1959 Fiat 2100
1959 Fiat 2100 Coupé Vignale
1959 Fiat 750 Berlina Abarth
1959 Fiat Nuova 500 Sport
1960 Fiat 1500 Cabriolet
1960 Fiat 500 Giardiniera
1961 Fiat 2300 Berlina
1961 Fiat 2300 Coupé
1961 Fiat 2300 S Coupé
1961 Fiat 1300
1961 Fiat 1500
1963 Fiat 1600 Cabriolet
1963 Fiat 1600 S Coupé
1963 Fiat 2300 Berlina Speciale
1963 Fiat 600
1963 Fiat 600 D Multipla
1964 Fiat 850
1965 Fiat 850 Coupé
1965 Fiat 850 Spider

1966–1979

1966 Fiat 124 1200
1966 Fiat 124 Coupé 1400
1966 Fiat 124
1966 Fiat 124 Spider 1400
1966 Fiat 2300 B Familiare
1966 Fiat 1100 R
1966 Fiat Dino Spider
1967 Fiat 125
1967 Fiat 125 Special Berlina
1967 Fiat 1500 Cabriolet
1967 Fiat Dino Coupé
1968 Fiat 1500 L Berlina
1968 Fiat 850 Sport Coupé
1968 Fiat 850 Sport Spider
1968 Fiat 850 Super Berlina
1968 Fiat 124 1400
1968 Fiat 124 Special 1400
1969 Fiat 124 Coupé 1600
1969 Fiat 124 Spider 1600
1969 Fiat 128 Estate
1969 Fiat 128 Saloon
1969 Fiat 130 Saloon
1969 Fiat Dino Coupé 2400
1969 Fiat Dino Spider 2400
1971 Fiat 127
1971 Fiat 128 1100 SL Coupé
1971 Fiat 128 1300 SL Coupé
1971 Fiat 128 Rally
1971 Fiat 130 Coupé
1971 Fiat 130 Coupé Automatic
1972 Fiat 124 Special T 1400
1972 Fiat 124 Abarth Rally
1972 Fiat 124 Coupé 1800
1972 Fiat 124 Spider 1800
1972 Fiat 127 L
1972 Fiat 500 L
1972 Fiat 850 Familiare
1972 Fiat X1/9
1973 Fiat 126
1973 Fiat 132
1973 Fiat 124 Special 1600
1974 Fiat 124 Special T 1600
1974 Fiat 133
1975 Fiat 130 Opera
1975 Fiat Mirafiori 1600 CL
1976 Fiat 131 Abarth
1976 Fiat 132 1800 ES
1977 Fiat 132 2000 GLS
1977 Fiat Fiorino 
1976 Fiat 370.12.26 coach
1978 Fiat 128
1978 Fiat Ritmo
1978 Fiat Mirafiori Sport
1979 Fiat 124 Spider 2000
1979 Fiat 132 Diesel
1979 Fiat Campagnola
1979 Fiat Campagnola Lunga
1979 Fiat Mirafiori 1300 CL
1979 Fiat Supermirafiori

1980–1989

1980 Fiat Panda 30 & 45
1980 Fiat Strada 75 CL
1980 Fiat Supermirafiori
1980 Fiat 126
1981 Fiat 131 Mirafiori 1300 L
1981 Fiat 131 Racing
1981 Fiat Strada Abarth 125 TC
1982 Fiat 127 1300 Sport
1982 Fiat Abarth Volumetrico 131
1982 Fiat Argenta
1982 Fiat Campagnola Diesel
1982 Fiat Strada 105 TC
1982 Fiat X1/9 (US)
1983 Fiat Regata
1983 Fiat Uno
1983 Fiat Panda 4X4
1984 Fiat Strada Abarth 130 TC
1984 Fiat Fiorino
1985 Fiat 127 Diesel Panorama
1985 Fiat 127 Panorama
1985 Fiat Argenta SX
1985 Fiat Uno Turbo ie
1986 Fiat Panda (first facelift)
1986 Fiat Croma
1986 Fiat Panda 1300D
1987 Fiat 126 BIS
1988 Fiat Tipo
1989 Fiat Croma Diesel

1990-1999

1990 Fiat Tempra
1991 Fiat Panda
1992 Fiat Cinquecento
1994 Fiat Punto
1994 Fiat Fiorino
1995 Fiat Barchetta
1995 Fiat Brava
1995 Fiat Bravo
1995 Fiat Cinquecento Sporting
1995 Fiat Coupé 16v Turbo
1995 Fiat Coupé 1.8 16v
1995 Fiat Ulysse
1996 Fiat Palio
1996 Fiat Coupé 2.0 20v
1996 Fiat Marea 1.4 12v
1998 Fiat Marea 155 20v
1998 Fiat Marea Weekend 155 20v
1998 Fiat Multipla
1998 Fiat Seicento
1999 Fiat Punto

2001–2009

 2001 Fiat Doblo
 2001 Fiat Stilo
 2002 Fiat Albea
 2002 Fiat Ulysse
 2003 Fiat Idea
 2003 Fiat Panda
 2003 Fiat Punto 
 2004 Fiat Panda 4x4 
 2005 Fiat Panda Alessi
 2005 Fiat Panda Cross
 2005 Fiat Croma
 2005 Fiat Sedici
 2005 Fiat Grande Punto
 2006 Fiat Panda 100HP
 2007 Fiat Linea
 2007 Fiat Bravo
 2007 Fiat 500 (2007)
 2007 Fiat 500 (2007) Abarth
 2008 Fiat 500 (2007) Abarth Assetto Corse
 2008 Fiat Fiorino Qubo
 2009 Fiat 500 (2007) Abarth 695 "Tributo Ferrari"
 2009 Fiat 500C (cabrio)
 2009 Fiat Punto Evo
 2009 Fiat 500 (2007) Abarth 695 Competizione

2011-2021
 2011 Fiat Panda
 2011 Fiat Freemont
 2011 Fiat Panda 4x4 
 2011 Fiat 500 (2007) Gucci
 2012 Fiat Panda 4x4 Steyr
 2012 Fiat Viaggio (China)
 2012 Fiat 500 (2007) Abarth 695 "Tributo Maserati"
 2012 Fiat 500L 
 2013 Fiat Ottimo 
 2013 Fiat Panda 4x4 Antarctica
 2014 Fiat Panda Cross
 2014 Fiat 500X
 2014 Fiat Ducato
 2015 Fiat Doblò
 2015 Fiat Tipo (2015)
 2016 Fiat 124 Spider
 2016 Fiat Toro
 2016 Fiat Mobi
 2017 Fiat Argo
 2018 Fiat Cronos
 Fiat 1400 
 Fiat 500C Convertible
 Fiat Campagnola A   1901   
 Fiat Campagnola C   1895

Посилання

Fiat (fr)